Jägersruh ist der Name folgender Orte:

 Jägersruh (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Jägersruh (Bergen auf Rügen), Ortsteil der Stadt Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägersruh (Braunschweig), Ortsteil der Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Jägersruh (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Jägersruh (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Jägersruh (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Jägersruh (Nagel), Ortsteil der Gemeinde Nagel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Jägersruh (Hof), Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Leimitz-Jägersruh, Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof, Bayern